O Grupo B da Copa do Mundo FIFA de 2014 consistiu nas seguintes seleções: Espanha, Países Baixos, Chile e Austrália.

Encontros anteriores em Copas do Mundo 
 Espanha x Países Baixos:
 2010, Final: Países Baixos 0–1 Espanha

 Chile x Austrália:
 1974, Fase de grupos: Chile 0–0 Austrália

 Austrália x Países Baixos: Nenhum encontro

 Espanha x Chile:
 1950, Fase de grupos: Espanha 2–0 Chile
 2010, Fase de grupos: Chile 1–2 Espanha

 Austrália x Espanha: Nenhum encontro

 Países Baixos x Chile: Nenhum encontro

Classificação

Jogos

Espanha vs. Países Baixos

Chile vs. Austrália

Austrália vs. Países Baixos

Espanha vs. Chile

Austrália vs. Espanha

Países Baixos vs. Chile

Ver também 
 Copa do Mundo FIFA de 2014

Ligações externas 
  FIFA.com

Copa do Mundo FIFA de 2014